«Снесите эту стену!» () — фраза, произнесённая президентом США Рональдом Рейганом 12 июня 1987 года во время выступления на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Рейган обращался к Горбачёву с призывом демонтировать Берлинскую стену.

Полностью слова Рейгана звучали следующим образом:

В оригинале:

Известно, что некоторые сотрудники администрации Рейгана советовали ему перед поездкой в Германию избегать громких призывов, которые могли бы привести к очередному похолоданию в только начавших налаживаться советско-американских отношениях. Тем не менее эмоциональный призыв, граничащий с требованием, всё же был включён в речь.

Два с половиной года спустя, в конце 1989 года, стена была демонтирована.

См. также 
 Я — берлинец

Ссылки 

 Reagan’s 'tear down this wall' speech turns 20 (USATODAY.com) 
 20 Years After «Tear Down This Wall»  (Time) 
 

Холодная война
Президентство Рональда Рейгана
Фразы США
Июнь 1987 года
События 12 июня
Берлинская стена
Советско-американские отношения